Бугроватка () — село в Светловодском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 14 человек. Почтовый индекс — 27530. Телефонный код — 5236. Код КОАТУУ — 3525285202.

Местный совет 
27530, Кировоградская обл., Светловодский р-н, с. Никольское, ул. Пионерская, 20, тел. 50-3-48, 50-3-47

Ссылки 
 Бугроватка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Светловодского района